Takahiro Fujimoto (1970), nageur et acteur japonais
Takahiro Fujimoto (1985), patineur de vitesse sur piste courte japonais